Brautnacht oder Die Brautnacht steht für:
 Brautnacht (1932), Kömodie (1932) von Ludwig Herzer
 Brautnacht (Müller), literarische Sammlung (1902/1906) von Gustav Adolf Müller (Schriftsteller)
 Die Brautnacht (Ballade), Ballade von Friedrich Halm
 Die Brautnacht (Oper), Oper (1920) von Philipp Rypinski
 Die Brautnacht (Batsy), Erzählung (1944) von Felix Batsy

Siehe auch:
 Beilager
 Hochzeitsnacht